Шугар Рэй Леонард (; 17 мая 1956 года, Уилмингтон, Северная Каролина, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней, 1-й средней, средней, 2-й средней и полутяжёлой весовых категориях. Один из лучших боксёров в истории. Дважды победитель престижного турнира Золотые перчатки (1973) в лёгком весе и в первом полусреднем весе (1974). Чемпион Панамериканских игр 1975 года в первом полусреднем весе. Чемпион XXI летних Олимпийских игр 1976 года в первом полусреднем весе. Чемпион в пяти весовых категориях: чемпион мира в полусредней (версия WBC, 1979—1980 и 1980—1982; версия WBA, 1981—1982), 1-й средней (версия WBA, 1981), средней (версия WBC, 1987), 2-й средней (версия WBC, 1988—1989) и полутяжёлой (версия WBC, 1988) весовых категориях. В целом, победил 9 боксёров (из них 8 нокаутом) за титул чемпиона мира в пяти весовых категориях. Дважды обладатель звания «Лучший боксёр года» 1979 и 1981 годов по версии журнала The Ring. «Боксёр года» по версии BWAA (1976, 1979, 1981). «Боксёр десятилетия» (1980-е) по версии журнала The Ring. Включён в Международный зал боксёрской славы (1997), Зал славы бокса штата Невада (2012), Всемирный зал боксёрской славы (2007). Один из сильнейших боксёров 1980-х годов. Первый боксёр, заработавший 100 миллионов долларов за карьеру. Крёстный отец Хлои Кардашьян.

Жизнь до бокса 
Имя при рождении — Рэй Чарльз. У его родителей, Геты и Цицерона Леонард было семеро детей. Рэя назвали в честь любимого певца его матери исполнителя Рэя Чарльза. Отец Леонарда служил во флоте был чемпионом ВМС США в полусреднем весе имел рекорд 46-1.
Рэй Леонард родился в Роки-Маунт, который находится в штате Северная Каролина. Был пятым из семи детей, рождённых в его семье.
Детство провёл в Уилмингтоне. Отец семейства работал в качестве менеджера супермаркета, а мать была медсестрой. В детстве Леонард пел в церковном хоре вместе со своими сёстрами, хотя рос застенчивым ребенком, много времени проводил дома за чтением комиксов и играми со своим псом. В школе вёл себя примерно, по воспоминаниям матери, на сына никогда не жаловались учителя. Старший брат Леонарда, Роджер Леонард, также был профессиональным боксёром, имел рекорд 16-1.

Любительская карьера 
Начал заниматься боксом в 1969 году по наставлению брата.

Первый любительский бой провёл в 1972 году.

2 раза выиграл престижный любительский турнир «Золотые перчатки» в 1973 и 1974 годах.

В 1973 в финале турнира «Золотые перчатки» Леонард побеждает Хилмера Кенти, будущего чемпиона мира.

В 1975 национальный чемпион AAU в полусреднем весе.

Победитель чемпионата Северной Америки 1975 года в Майами в полусреднем весе.

В 1976 чемпион США в полусреднем весе

В 1976 проводит отборочные бои за участие в летних Олимпийских играх в Монреале.

На Олимпиаде в Монреале Леонард ярко побеждал каждого из соперников. Перед финальным боем Рэй считался аутсайдером. Ему предстояло разделить ринг с кубинским нокаутёром по имени Андрес Алдама. Им были повержены Ронни Шилдс, будущий претендент на титул чемпиона мира и будущий чемпион мира в первом полусреднем весе. Брат Дональда Карри Брюс Карри. В итоге Леонард едет представлять США на Летних Олимпийских играх в Монреале в первом полусреднем весе. Леонард перебил более крупного Алдаму, действуя на отходе и систематически бил эффектными связками ударов. Во втором раунде Андрес оказался в нокдауне. Любительский поединок американца с кубинцем получился зрелищнее иных профессиональных боев и считается одним из самых зрелищных боёв среди финалов ОИ. Рэй Леонард преодолел сильную боль в обеих руках и удостоился уверенной победы единогласным решением судей. Все бои в рамках Олимпийских Игр Рэй Леонард выиграл со счётом 5-0. Эффектный путь к финалу и золото ОИ принесли ему признание боксёрской общественности.

Олимпийские результаты:

Победил по очкам (5-0) Ульфа Карлссона (Швеция).

Победил по очкам (5-0) Валерия Лимасова (Советский Союз).

Победил по очкам (5-0) Клинтона Маккензи (Великобритания).

Победил по очкам (5-0) Ульриха Байера (Восточная Германия).

Победил по очкам (5-0) Казимежа Щерба (Польша).

Победил по очкам (5-0) Андреса Альдама (Куба).

Любительский рекорд 145-5 с 75 нокаутами.

Титулы 
 1972 —  Чемпион «Любительского спортивного союза» США () в лёгком весе
 1973 —  Серебряный призер «Любительского спортивного союза» США () в полусреднем весе
 1973 —  Чемпион турнира «Золотые перчатки» в лёгком весе
 1974 —  Чемпион турнира «Золотые перчатки» в полусреднем весе
 1974 —  Чемпион «Любительского спортивного союза» США (AAU) в полусреднем весе
 1975 —  Чемпион «Любительского спортивного союза» США (AAU) в полусреднем весе
 1975 —  Чемпион Северной Америки в полусреднем весе
 1975 —  Чемпион VII Панамериканских игр в полусреднем весе
 1976 —  Чемпион XXI Летних Олимпийских Игр в полусреднем весе

Профессиональная карьера 
После победы на Олимпиаде и завоевания золотой медали Леонард объявил о своём намерении уйти из бокса, утверждая, что осуществил свою мечту. Первоначально, Рэй хотел поступить в университет и стать адвокатом, но его план подкосила болезнь отца и матери.

К тому моменту «Лео» и сам стал отцом, его семье тоже нужна была поддержка. Хуанита Уилкинсон, мать его внебрачного сына, подала иск на отцовство в попытке добиться от Рэя получения и выплаты алиментов.

Эти обстоятельства подтолкнули его к решению зарабатывать на жизнь профессиональным боксом. Рэй Леонард сразу сработался с нужными людьми, наняв Анджело Данди, бывшего тренера Мухаммеда Али, и адвоката Майка Трэйнера, который стал его бизнес-менеджером. Это сразу вызвало большой интерес к молодому боксёру.

Дебютировал на профессиональном ринге в феврале 1977 года.

5 февраля 1977 года, в своём дебютном поединке Шугар Рэй Леонард побеждает Луиса Вега — крепкого боксёра из Пуэрто-Рико решением по итогам шести раундов, выиграв каждый из них. Первый гонорар составил впечатляющие для дебютанта $ 40 044.

В сентябре 1978 года встретился с первым серьёзным противником на профессиональном ринге Флойдом Мейвезером-старшим. Леонард выиграл техническим нокаутом в 10 раунде.

Первый бой за титул чемпиона мира 
В ноябре 1979 года состоялся бой двух непобеждённых боксёров — амбициозного претендента Шугара Рэя Леонарда и самого молодого чемпиона в истории бокса, бывшего чемпиона в первом полусреднем весе Уилфреда Бенитеса, на момент боя владевшего титулом WBC в полусреднем весе. Леонард нокаутировал чемпиона в 15-м раунде.

Шугар Рэй Леонард —  Уилфред Бенитес 
30 ноября 1979

Место проведения:  Caesars Palace, Невада, США

 Результат: Победа Леонарда техническим нокаутом в 15 раунде — 15-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBС в полусреднем весе (2-я защита Бенитеса)
 Рефери: Карлос Падилья
 Счет судей: Арт Лурай (137—130), Гарри Гиббс (136—134), Рэй Солис(137—133) — все в пользу Леонарда
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: 139—129 победа Леонарда.

Бенитес был чемпионом мира в полусреднем весе, а Леонард был обязательным претендентом на победу в полусреднем весе пояса WBС. Несмотря на то что Бенитес был в статусе непобеждённого чемпиона Леонард был фаворитом 3 к 1. По оценкам Бенитес должен был заработать 1,2 миллиона долларов, а Леонарда — 1 миллион долларов. В то время это был самый большой гонорар среди бойцов не тяжёлого веса.

Шугар Рэй Леонард —  Роберто Дюран 
30 июня 1980

 Возвращение Леонарда в Монреаль, где он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в 1976 году.
 В опросе, в котором приняли участие около 30 спортивных обозревателей, 16 посчитали что Дюран выиграет нокаутом. 13 сошлись во мнении что Леонард сможет остановить Дюрана. Только один обозреватель дал прогноз что панамец выиграет у Леонарда по очкам.
 46 317 болельщиков пришли на Олимпийский стадион чтобы посмотреть бой.
 Дюран заработал 1,5 миллиона долларов, что было самым большим чеком за всю его карьеру на тот момент, в то время как Леонард должен был заработать от 7,5 до 10 миллионов долларов — больше денег, чем любой боец, выходивший на ринг.
 Здоровье Дюрана вызывало беспокойство, когда за три дня до боя он был вынужден провести два часа у кардиолога. После того, как ЭКГ выявила нарушение сердечного ритма, был вызван доктор из Монреальского института сердца. «Его ЭКГ показал некоторые результаты, которые у нормального человека могут принять как болезнь коронарной артерии» — сказал доктор. «Это сужение артерии сердца. Однако этот тип ЭКГ часто наблюдается у высококвалифицированных спортсменов. У хорошо тренированного спортсмена сердечная мышца может быть немного толще, чем у среднестатистического человека, что приводит к необычным результатам ЭКГ. То, что произошло в случае с Дюраном.»

Дюран был не просто хорошим бойцом, он был очень опасным. На момент встречи с Леонардом этот панамец провёл более 70 профессиональных боев и потерпел поражение только в одном, дважды реваншировавшись. Роберто являлся воплощением латиноамериканского мачизма. Трудное детство, уличные бои, безжалостный, бесстрашный, мужественный и обученный боец с тяжёлым ударом. Этот образ, ассоциируемый с первобытной агрессией, был противоположностью умного, красивого и изящного Леонарда.

Два знаменитых промоутера — Боб Арум и Дон Кинг организовали это событие совместно. Поединок состоялся 20 июня 1980 года в канадском Монреале, том самом, где Рэй Леонард четырьмя годами ранее взял олимпийское золото. Он считался фаворитом 9 к 5. Гонорар Дюрана предварительно оценивался в $ 1,5 млн. — до этого он никогда не получал большей суммы. Леонард по некоторым оценкам заработал за бой от $ 7,5 до 10 млн.

Перед поединком Дюран говорил, что изучил соперника также досконально, как и свою тень, и заявлял, что готов ко всему. Леонард сдержанно отзывался о Роберто, как о человеке, которого стоит опасаться.

В стартовом раунде Дюран обозначил намерение работать вблизи. Лео действовал в ответ. В середине второго отрезка боя Роберто потряс американца левым сбоку. Панамец стремился поставить соперника к канатам, чтобы занять фронтальную позицию и работать силовыми ударами с обеих рук. И, надо сказать, ему это успешно удавалось.

Да и сам Леонард был не против боя на встречных курсах. Ещё в третьем раунде стало ясно, что он не намерен боксировать с дистанции, держа соперника на вытянутой руке. Шугар принял силовой бой, а потому — встреча была насыщена разменами, перманентной агрессией и злобой, за что её прозвали «Бойня в Монреале». Большую часть времени Рэй провёл вплотную спиной к канатам.

По итогам близкого поединка победу единогласным решением одержал Роберто Дюран. В среднем он наносил 61 удар за раунд, а в цель пришлось — 21. Шугар в среднем наносил по 50 ударов за раунд, из которых в цель пришлось 18. Вживую бой посмотрели более 46 000 человек.«Он лучший, с кем я дрался. Пару раз он меня удивил, но я не был в плохом положении. Леонард просто обязан был быть хорошо готов, ведь он дрался со мной» — Роберто Дюран.

«Я же сказал, что не буду бегать от Дюрана. У меня не было вариантов. Люди задавались вопросом, могу ли я выдержать сильный удар. Я показал, что могу. Надо отдать должное Роберто, это самый жёсткий парень из всех, с кем я дрался»

«Битва в Монреале не была боксёрским матчем. Это была уличная драка. Я не использовал свои навыки. Просто был полон решимости стоять на своём и обмениваться ударами с Дюраном. Мне не нравится его манера. Он ведёт себя так, будто владеет миром».

«После 14 раунда, я знал, что он взял этот бой. Я чувствовал, что выложился на сто процентов, но неправильно вёл поединок. Эмоциональное опустошение — вот что я ощущал. Моя семья и друзья плакали. Все плакали, но не я» — Шугар Рэй Леонард.

6 апреля 1987  Шугар Рэй Леонард —  Марвин Хаглер 

В апреле 1987 года Леонард вышел на ринг против чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Марвина Хаглера, который добивался этого боя на протяжении более десяти лет. Леонард в своей привычной пританцовывающей манере быстро перемещался по рингу из стороны в сторону и непрерывно уходил от преследования, отстреливаясь джебом. Хаглер, отчаянно ненавидевший Леонарда, злобно шипел ему сквозь зубы всяческие проклятия: «Прекрати бегать, ты, маленькая сучка! Стой и дерись как мужчина!». Леонард улыбаясь отвечал: «О нет. Только не сейчас», и продолжал в своей подвижной манере. После финального гонга, Леонард подошёл к Хаглеру, обнял его и сказал: «Ты меня побил!» («You beat me»). Раздельным решением судей победителем был объявлен Леонард. Бой был признан апсетом года. Менеджеры Хаглера и многие представители прессы заявили, что его в очередной раз «обокрали» судьи. После этого боя Хаглер долго и тяжело переживал это судейское решение, безуспешно добиваясь повторной встречи, а когда он понял, что всякие надежды на их повторную встречу тщетны, Хаглер навсегда ушёл из бокса и уехал жить в Италию. До сих пор в интервью, когда его спрашивают о величайших боксёрах прошлого, Хаглер нередко называет имя Рэя Робинсона, добавляя к нему «Настоящий Шугар Рэй!», подразумевая, что Рэй Силс и Рэй Леонард «ненастоящие».

Возвращение на ринг 
В ноябре 1988 года Леонард вышел на бой против чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Донни Лалонда. На кону также стоял вакантный титул чемпиона мира во 2-м среднем весе по версии WBC. По этой причине лимит веса в этом бою был ужесточён. Леонард нокаутировал противника в 9-м раунде.

В июне 1989 года состоялся повторный бой между Леонардом и Томасом Хирнсом. Леонард побывал в нокдауне в 3-м и 11-м раундах. По итогам 12 раундом судьи объявили ничью. Решение было спорным — эксперты сочли, что на самом деле победил Хирнс. Позже Леонард признал своё поражение.

В декабре 1989 года Леонард в 3-й раз встретился с Роберто Дураном. Леонард уверенно победил по очкам.

В феврале 1992 года Леонард вышел на бой против чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBC Терри Норриса. Норрис победил по очкам. После этого боя Леонард ушёл из бокса.

Последнее возвращение Леонарда 
В марте 1997 года Леонард неожиданно вернулся на ринг, встретившись на ринге с опасным «левшой» Эктором Камачо, который на тот момент имел уже 19 побед подряд, годом ранее победив Роберто Дюрана. После этого Леонард окончательно завершил карьеру боксёра. После боя сделал заявление «Ходили слухи, что он был госпитализирован, и это было правдой». Леонард опроверг слухи и сказал пресса перепутала его слова. Госпитализирован был Рэй Леонард-младший. Лечащий врач предложил отложить бой, но Леонард отказался. Он не спарринговал в течение двух недель. Когда он возобновил спарринг, случился рецидив. Затем его лагерь закрыл свои тренировки для прессы и публики. По ходу поединка Леонард иногда действовал неплохо, несколько раз доставая Камачо.

Но возраст и простой давал о себе знать. Леонард пропускал удар и принимал на себя всё больше ущерба. В пятом раунде точными ударами был отправлен в нокдаун.

Поднялся на счёте пять.

После этого он рассказал, что 31 января он порвал связки на правой ноге во время тренировочного процесса. «Я должен был отменить бой», — сказал Джей Ди Брау, менеджер Леонарда.

Результаты боёв

Интересные факты 

 «Фантастическая четвёрка» вызвала волну популярности в низших весовых категориях, которые сохраняли актуальность бокса в эпоху после Мухаммеда Али, во время которой Леонард победил будущих соратников Международного Зала славы бокса Хирнса, Дюрана, Хаглера и Уилфреда Бенитеса
 В течение многих лет Леонард был международным председателем Фонда исследований детского диабета и принимает активное участие в повышении осведомленности и привлечении средств.
 Леонард и его жена, Бернадетт, основали Фонд Шугара Рэя Леонарда для поддержки Фонда исследования детского диабета.
 В своей автобиографии «Большой бой: моя жизнь на ринге и за её пределами», опубликованной в июне 2011 года, Леонард рассказывает, что будучи молодым боксёром, он стал жертвой сексуального насилия со стороны олимпийского тренера, а также от другого человека. С тех пор он выступил с публичными заявлениями, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия над детьми.
 Леонард также является крёстным отцом Хлои Кардашян и появлялся во многих эпизодах «Семейство Кардашьян».

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1976 года
Члены Международного зала боксёрской славы
Абсолютные чемпионы мира по боксу